Mamadou Fall (1991), calciatore senegalese
Mamadou Fall (2002), calciatore senegalese